Het eerste officiële wereldkampioenschap hockey voor mannen vond in 1971 plaats van 15 tot en met 24 oktober op het complex van Real Club de Polo in Barcelona, Spanje. Het toernooi onder auspiciën van de wereldhockeybond FIH zou oorspronkelijk in het Pakistaanse Lahore worden gehouden, maar uit veiligheidsoverwegingen werd uiteindelijk gekozen voor de hoofdstad van Catalonië.

Kwalificatie

Deelnemende landen

Uitslagen

Eerste ronde

Poule A

# West Duitsland en Kenia speelden een play-off voor de tweede plaats in de poule

Beslissingsduel voor de tweede plaats in poule:

Poule B

# Poulewinnaar op basis van het onderling resultaat

Play-Offs

9e/10e plaats

5e-8e plaats

7e/8e plaats

5e/6e plaats

Finaleronde

Halve finales

Troostfinale

Finale

Eindrangschikking

Topscorers 

1971 mannen
Hockey in 1971
Hockey in Catalonië
Sportevenement in Barcelona
Hockey